Le Masters de tennis masculin 1977 () est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les quatre meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
Absent des trois dernières éditions, le numéro un mondial Jimmy Connors fait un retour éclatant dans la compétition en remportant difficilement le titre face à Björn Borg en finale. En demi-finale, ce dernier avait battu Guillermo Vilas (vainqueur de Connors en poule).

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1977 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1977 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

Tennis masculin en 1978
1977
Compétition de tennis à New York
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en janvier 1978